El Atrassi peut désigner :
 Amale El Atrassi (1975-), autrice franco-marocaine, sœur du suivant ;
 Mustapha El Atrassi (1985-),   humoriste animateur franco-marocain  de télévision, frère du précédent.